Галу́шка — украинская фамилия.

 Известные носители 
 
 Галушка, Валентина Фёдоровна (1927—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Галушка, Вера Викторовна (род. 1982) — украинская певица, актриса и телеведущая, известная под псевдонимом Вера Брежнева.
 Галушка, Дмитрий Фёдорович (1929—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Галушка, Иван Филиппович (род. 1925) — советский ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук.
 Галушка, Ксения Андреевна (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Галушка, Надежда Николаевна (1933—2002) — Герой Социалистического Труда. Топоним 
 Галушка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края России.

 См. также 
  — фамилия.
  — фамилия.